The Football League 1896–97 var den niende sæson af The Football League og dermed også det niende engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Aston Villa FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for tredje gang – de to første gange var i 1893-94 og 1895-96.

Resultater

First Division

Op- og nedrykning 

De to hold, der sluttede på placeringerne 13-14 i First Division, spillede testkampe mod holdene, der sluttede som nr. 1-2 i Second Division.

Notts County og Sunderland blev valgt til First Division 1897-98, mens de andre to hold den efterfølgende sæson måtte spille i Second Division.

Second Division 

Sæsonen 1896-97 var den femte i Second Division, og siden den foregående sæson havde tre hold forladt ligaen, fordi de ikke blev genvalgt. Som erstatning havde ligaen optaget følgende hold:
 Blackpool FC, der var blevet nr. 13 i Lancashire League i 1895-96, mens som i de foregående fem sæsoner i ligaen var sluttet blandt de to bedste.
 Gainsborough Trinity FC, som i 1895-96 var blevet nr. 2 i Midland League.
 Walsall FC, som i 1895-96 var blevet nr. 3 i Midland League, og som vendte tilbage til The Football League blot én sæson efter, at klubben ikke var blevet genvalgt til Second Division.

Burton Wanderers blev ikke genvalgt til den følgende sæson. Det betød, at klubben skiftede til at spille i Midland League, hvor den også tidligere havde spillet i perioden 1889-94, inden den blev optaget i The Football League. Som erstatning for Burton Wanderers valgte ligaen Luton Town, der var blevet nr. 2 i United League i 1896-97.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1896-97

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897